Sisak (Kroatië), een stad in Kroatië
Sisak, een Egyptische koning die voorkomt in de Hebreeuwse Bijbel, meestal geïdentificeerd als farao Sjosjenq I